Сезон 2021/22 стал для профессионального футбольного клуба Арсенал 136-м в своей истории и 30-м со дня основания Английской Премьер-лиги. Впервые за долгое время с сезона 1995/96 команда не принимала участие в клубных турнирах под эгидой УЕФА. Сезон закончился для команды на 5-м месте в таблице, что позволило квалифицироваться в розыгрыш Лиги Европы следующего сезона.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

165 600 000

Зима 

Трансферные сделки не совершались

0

Ушли из клуба

Лето 

29.400.000

Зима 

0

Общие убытки:165 600 000

Общая прибыль:29 400 000

Разница:136 200 000

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Англии

3-й раунд

Кубок лиги

2-й раунд

3-й раунд

4-й раунд

1/4 финала

1/2 финала

Статистика

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 

Сезоны ФК «Арсенал»